Vilar Seco ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vilar Seco (Nelas)
 Vilar Seco (Vimioso)